Ortiga muerta puede referirse a:
El nombre común de la planta Ballota nigra.
El nombre común de la planta Galeopsis ladanum.
El nombre común de la planta Lamium album.
El nombre común de la planta Lamium amplexicaule.
El nombre común de la planta Parietaria judaica.
El nombre común de la planta Teucrium scorodonia.